Ein Kapitel für sich ist der Titel des:

 autobiografischen Romans von Walter Kempowski, siehe: Ein Kapitel für sich (Roman)
 gleichnamigen Films von Eberhard Fechner auf Grundlage des Romans, siehe: Ein Kapitel für sich (Film)